Johann Rettberg ist der Name folgender Personen: